Steinbrenner ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Steinbrenner, deutscher Schauspieler, Opernsänger und Synchronsprecher 
 Artur Steinbrenner (1911–1988), deutscher Landrat
 Georg Steinbrenner (1911–1999), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 George Steinbrenner (1930–2010), US-amerikanischer Unternehmer
 Gregor Steinbrenner (* 1969), deutscher Fernsehmoderator

 Karl Steinbrenner (1927–1992), deutscher Acker- und Pflanzenbauwissenschaftler
 Klaus Steinbrenner (* 1935), deutscher Architekt und Bildhauer
 Manfred Steinbrenner (* 1951), deutscher Schriftsteller, Dichter, Maler, Musiker
 Theophil Steinbrenner (1946–2018), deutscher Künstler
 Wilhelm Ludwig Steinbrenner (1759–1831), deutscher evangelischer Theologe.